Kosyr ist der Familienname der folgenden Personen:
 Arzjom Kosyr (* 1990), weißrussischer Kanute
 Walentyna Kosyr (* 1950), sowjetische Hochspringerin